Potoczek ist Ortsname in Polen:
Potoczek (Jerzmanowa), Niederschlesien
Potoczek (Międzylesie), Niederschlesien
Potoczek (Pieszyce), Niederschlesien
Potoczek (Potok Wielki), Lublin
Potoczek (Adamów), Lublin
Potoczek (Tarłów), Heiligkeuz